Э́шенроде (), также мы́за Ни́йтвялья () — полумыза на севере Эстонии в волости Харку уезда Харьюмаа. 

Согласно историческому административному делению, относилась к приходу Кейла.

История 
Мызу Эшенроде отделили от земель находящейся по соседству рыцарской мызы Легола (Лехола) в 1867 году. Это была полумыза, поэтому она не обладала правами и привилегиями дворянского поместья.

На военно-топографических картах Российской империи (1846—1863 годы) мыза обозначена как мз. Эшенроде, а также Нитвалья мойзъ.

Мызный комплекс 
Просто выглядящее одноэтажное главное здание из плитняка с вальмовой крышей возвели вскоре после основания мызы в 1860—1870 годах.

На сегодняшний день помимо главного здания сохранились и некоторые вспомогательные (хозяйственные) постройки мызы.

Современное использование 
В настоящее время на территории мызы в скотных и конюшенных помещениях действует база конного спорта, которая была основана в 1976 году.

Фотографии 
Мыза Эшенроде (Нийтвялья) на сайте Ajapaik
Главное здание мызы Эшенроде (Нийтвялья) на сайте Государственного регистра памятников культуры Эстонии
Вспомогательные здания мызы Эшенроде (Нийтвялья) на сайте Государственного регистра памятников культуры Эстонии

Примечания

См. также 
 Мыза Легола (Лехола)
 Приход Кейла
 Список мыз Харьюмаа

Ссылки 
 Мыза Эшенроде (Нийтвялья) на портале «Мызы Эстонии»

Волость Харку
Мызы Эстонии